

Toponyme 

 Vernoux, commune du département de l'Ain.
 Vernoux-en-Vivarais, commune française du département de l'Ardèche. 
 Vernoux-en-Gâtine, commune française du département des Deux-Sèvres.
 Vernoux-sur-Boutonne, commune française du département des Deux-Sèvres.

Patronyme 

 Marion Vernoux (1966-), réalisatrice et scénariste française.
 Thomas Vernoux (2002-), joueur français de water-polo.
 Yann Vernoux (1976-), joueur et entraîneur  français de water-polo.
Patronyme français